Justin Gimelstob e Venus Williams hanno battuto in finale Luis Lobo e Serena Williams 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Leander Paes /  Larisa Neiland (secondo turno)
 Rick Leach /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Patrick Galbraith /  Lisa Raymond (terzo turno)
 Cyril Suk /  Helena Suková (terzo turno)
 Andrew Florent /  Nataša Zvereva (secondo turno)
 David Adams /  Alexandra Fusai (secondo turno)
 Daniel Orsanic /  Patricia Tarabini (secondo turno)

 Ellis Ferreira /  Miriam Oremans (secondo turno)
 David Macpherson /  Rachel McQuillan (semifinali)
 Donald Johnson /  Kristie Boogert (quarti di finale)
 Francisco Montana /  Kristine Kunce (semifinali)
 Piet Norval /  Sabine Appelmans (secondo turno)
 Jim Grabb /  Ginger Helgeson-Nielsen (terzo turno)
 Joshua Eagle /  Lori McNeil (quarti di finale)
 John-Laffnie de Jager /  Caroline Vis (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1998